GCR o Grey Component Replacement, mètode especial de separacions de color en arts gràfiques
 GCR (reactor nuclear), tipus de reactor nuclear amb moderador de grafit i refrigerant de diòxid de carboni
 Grupo Comunista Revolucionario, organització revolucionària colombiana